В современной Чехии наибольшее распространение получила двухчленная модель именования, состоящая из имени () и фамилии (). Женские фамилии морфологически отличаются от мужских добавлением -ова ().

Обычно в чешском языке ударение падает на первый слог, но для нетренированного уха оно трудноразличимо.

Личное имя 
Большинство чешских имён имеют славянское, греческое, латинское, еврейское или германское происхождение. Помимо общеславянских имён, у чехов присутствует пласт собственно чешских имён (Войтех, Кветослав(а)) и чешских вариантов общеславянских (Вацлав — вост. слав. Вячеслав, Збынек и Збышек — зап. слав. Збигнев). После Бархатной революции пошла мода называть девочек экзотическими именами — Нела, Эмма, Ванесса, Иоанна, София, Флора, Леонтина, Здислава, Берта, Сара и другими.

Распространённость чешских имён

Фамилия 
Фамилии у чешского народа начали появляться в XIV веке. Их использование было узаконено указом императора Священной Римской империи Иосифа II.

В настоящее время в Чехии существует более 40 тысяч фамилий. Самыми распространёнными фамилиями в Чехии является фамилия Новак, Новотный (фамилия образована от предыдущей), Дворжак, Свобода, Черный. Чаще всего фамилии образовывались от имени. Часто давались в зависимости от рода деятельности, например, Беднарж (столяр), Тесарж (плотник), Кожешник (меховщик), Седлак (крестьянин), Коварж (кузнец), Млынарж (мельник) или прозвища: Шилган (косой), Веселый, Чёрный, Белый, Железный, Бржихачек (пузатый, брюхастый в значении «толстый»). Также встречались фамилии, происходящие от названия животных и растений (Зайиц (заяц), Выдра, Голуб, Ежек, Лишка (лиса), Гавранек (воронёнок), Елинек (оленёнок), Чапек (аист); Бржиза (берёза), Шипка (шиповник), Цибулка (лук)), места происхождения (Моравец (мораванин, житель Моравии), Ганак (представитель этнографической группы чешского народа, живущей в области Гана в Моравия), Немец) или просто личного имени (Марек).

Некоторое распространение в Чехии получили и немецкие фамилии, так как Чехия была частью Австрийской Империи и позднее Австро-Венгрии до 1918 года, а немцы проживали в ней до окончания Второй мировой войны.

Как уже было указано выше, женские фамилии морфологически отличаются от мужских добавлением -ова (). Например, мужская форма для фамилии Навратилова — Навратил (Navrátil). Такое правило в чешском языке также применяется и к иностранным фамилиям (Маргарет Тэтчер — Margaret Thatcherová, Валентина Терешкова — Valentina Těreškovová).

Распространённость чешских фамилий 
В данном списке не учитываются женские эквиваленты фамилий.

Примечания

Ссылки 
 http://kurufin.narod.ru/html/czech.html
 http://www.abrupt.ru/poleznaja-informacija/nformacija-o-chehii1/proishozhdenie-cheshskih-familij.html

Чешский язык
Имена по культуре